Kostelů zasvěcených Nejsvětějšímu Salvátoru je více:

 Kostel Nejsvětějšího Salvátora (Praha)
 Kostel Nejsvětějšího Salvátora (Čankovice)

Související články 
 Kostel svatého Salvátora
 Salvátor
 Svatý Salvátor

Externí odkazy